Beatriz de Nápoles (Nápoles, 16 de novembro de 1457 – Nápoles, 23 de setembro de 1508), também conhecida como Beatriz de Aragão e Clermont, foi, por duas vezes, Rainha da Hungria e da Boêmia, pelos casamentos com Matias Corvino e Vladislau II. Ela era filha de Fernando I de Nápoles e Isabel de Clermont.

Biografia 
Beatriz recebeu uma boa educação da corte de seu pai, em Nápoles. Ela foi contratada, em 1474, ficou noiva e se casou com Matias, na Hungria. Em 12 de dezembro de 1476, ela foi coroada Rainha da Hungria, em Székesfehérvár.

O casamento garantiu uma aliança entre a Hungria e a Nápoles. Em 1480, quando uma frota Otomana tomou Otranto, no Reino de Nápoles, em de solicitação de confiança do papa, ele enviou o general húngaro, Blaise Magyar, para recuperar a fortaleza, que se rendeu a ele, em 10 de Maio de 1481. Novamente, em 1488, Matias teve Ancona sob sua proteção por um tempo, ocupando-a com uma guarnição húngara. Beatriz exerceu alguma influência na política da Hungria. Ela também teve uma importância cultural por introduzir o renascimento italiano na corte da Hungria, um interesse que ela dividia com Matias. Ela encorajou o seu trabalho com a Bibliotheca Corviniana, construiu o palácio de Visegrado como uma residência para a corte e criou uma Academia. Ela queria participar da política. Em 1477, ela acompanhou Matias durante a invasão da Áustria e, em 1479, ela esteve presente durante o tratado de paz entre Matias e Vladislau II.

Em 1479, a relação tornou-se tensa quando Matias premiou seu filho ilegítimo, João Corvino com um feudo e convidou a mãe de João, Bárbara Edelpock, para a corte. Matias morreu antes que Beatriz concedesse que João deveria ser o herdeiro legítimo. Após sua morte, em 1490, Beatriz conseguiu manter uma posição de poder com o apoio da nobreza húngara e continuar como rainha da Hungria pelo casamento com o próximo monarca. Após a morte de Matias, ela escreveu uma carta a Simon Keglevich. Ela endereçou a carta ao rei Simon Keglevich, então, apenas comandante de Matias Corvino. Ela ofereceu-se para ser como uma mãe para seus filhos. Ele recusou esta oferta, entregou a carta ao parlamento, e tornou-se o embaixador do parlamento para o rei. Ela presidiu como representante real no parlamento, onde o próximo rei foi eleito, com a coroa húngara colocada a seu lado.

Vladislau II escreveu, no mesmo ano de 1490, muitas cartas com o mesmo texto para muitos da nobreza húngara. Ele escreveu que Beatriz tinha escrito para ele, que Matias e Beatriz tinham decidido que Estêvão Zápolya, o pai de João Zápolya, deveria tornar-se o próximo duque da Áustria após Matias Corvino. Beatriz, se casou, pela segunda vez, com Vladislau II da Boêmia e da Hungria, em 1491. Beatriz tinha grande apoio da nobreza húngara, e a nobreza tinha exigido de Vladislau que se casasse com ela. Esse casamento ficou, também, sem filhos. Formalmente, o casamento foi questionado, já que a seu marido não foi concedido pelo papa, o divórcio de sua primeira. O marido alegou que ele não considerava o casamento como legal, e que ele tinha sido forçado a se casar contra a sua vontade. Em 1493, uma comissão foi instalada para investigar. Em 1500, o papa declarou que o casamento era ilegal, e Beatriz foi forçada a pagar as custas do julgamento. Beatriz voltou a Nápoles, onde chegou em 1501 e, em 1502, Vladislau pôde casar-se com Ana de Foix-Candale. Beatriz morreu em Nápoles.

Ascendência

Notas

Referências 

 J. Macek, Tři ženy krále Vladislava, Mladá fronta, Praha, 1991
 kol. autorov, Encyklopédia Slovenska, Veda, Bratislava, 1977

Nascidos em 1457
Mortos em 1508
Arquitetos da Itália do século XV
Italianos do século XV
Rainhas consorte da Boêmia
Rainhas consorte da Hungria
Jogailos
Naturais de Nápoles
Italianos do século XVI
Mulheres da Itália medieval
Casa de Trastâmara
Família Hunyadi